Zawody lekkoatletyczne podczas igrzysk olimpijskich w Montrealu rozegrano w dniach 23–31 lipca 1976 z udziałem 1006 sportowców z 79 krajów.

W pięcioboju kobiet dwie reprezentantki NRD (Siegrun Siegl oraz Christine Laser) uzyskały taką samą liczbę punktów – 4745 (według starej punktacji). Zgodnie z regulaminem, o zwycięstwie Siegl zdecydowały lepsze rezultaty w 3 spośród 5 rozegranych konkurencji.

Kobiety

100 m

200 m

400 m

800 m

1500 m

100 m ppł

4 × 100 m

4 × 400 m

skok w wzwyż

skok w dal

pchnięcie kulą

rzut dyskiem

rzut oszczepem

pięciobój

Mężczyźni

100 m

200 m

400 m

800 m

1500 m

5000 m

10 000 m

maraton

110 m ppł.

400 m ppł.

3000 m z przeszk.

4 × 100 m

4 × 400 m

chód 20 km

skok w wzwyż

skok o tyczce

skok w dal

trójskok

pchnięcie kulą

rzut dyskiem

rzut młotem

rzut oszczepem

dziesięciobój

Zobacz też 
 Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 1976

Przypisy 

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1976